

Patronyme 

 Le Tasse (1544-1595), poète italien.

Autres 
 Tasse, récipient destiné à recevoir une boisson ;
 Tasse, mesure de volume utilisé en cuisine ;
 Tasse, type de manège.